Valga kan syfta på:

Estland 

 Valga, länshuvudort, Valga län, Valga linn,

Lettland 

 Valka, kommunhuvudort, Valka Municipality,

Spanien 

 Valga (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Valga (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra,